Иван Михайлович Звездов — советский хозяйственный, государственный и партийный деятель.

Биография 
Родился в деревне Селищи Бутурлинского района Горьковской области. Член КПСС.

С 1949 года — на хозяйственной, общественной и политической работе.
В 1949—1977 гг.:
 на строительстве, главный инженер треста по производству Череповецкого металлургического завода,
 управляющий трестом «Кузнецкпромстрой»,
 начальник управления «Сибметаллургстрой» (при его непосредственном руководстве был построен Западно-Сибирский металлургический комбинат),
 начальник Главкузбасстроя,
 заместитель министра строительства предприятий тяжелой индустрии СССР по строительству объектов чёрной металлургии.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 8-го созыва.

Умер в Москве в 1977 году.

На сессии Новокузнецкого горсовета 4 июля 2019 года ему было присвоено звание почётного гражданина Новокузнецка.

Память 
В честь него в Новоильинском районе Новокузнецка названа улица Звездова.
Также есть улица Звездова в Центральном районе Омска.

Примечания

Ссылки 
 Звездов

Заместители министров СССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Почётные граждане Новокузнецка
Делегаты XXIV съезда КПСС